Берна́р Пило́н ():
  (1918—1970) — канадский политик, член парламента в 1962—1970 годах.
  — французский инженер.